Straight Shooter (Bad Company), een muziekalbum uit 1975
 Straight Shooter (James Gang), een muziekalbum uit 1972
 Straight Shooter (1939), een Amerikaanse film
 Straight Shooter (1999), een Duitse film
 Straight Shooter (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210